Aachenski mir je ime več mirovnih sporazumov, ki so bili podpisani v Aachnu:
 aachenski mir (812) - Franki in Bizanc
 aachenski mir (1668) - Francija in Španija
 aachenski mir (1748) - Francija, Velika Britanija, Nizozemska, Španija, Avstrija, Sardinija

Mirovni sporazumi